Brada ist der Name folgender Personen:
 Brada (Autorin) (1847–1938), Pseudonym für Henrietta Consuela Sansom, contessa de Quigini Puliga, französische Schriftstellerin
 Josef C. Brada (* 1942), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Sivá Brada, Travertinhügel bei Spišské Podhradie (Slowakei)
 Brada-Rybníček, Gemeinde in Tschechien